Euerbach ist ein geographischer Name:

 Euerbach, Gemeinde im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Euerbach (Biegenbach), linker Oberlauf des Biegenbachs (zur Wern) zwischen Euerbach und Geldersheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Euernbach